Londonderry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Londonderry Township (Ohio)
 Londonderry Township (Bedford County, Pennsylvania)
 Londonderry Township (Chester County, Pennsylvania)
 Londonderry Township (Dauphin County, Pennsylvania)